Nornalup – rodzaj chrząszczy z rodziny kusakowatych
 Nornalup – miejscowość w Australii Zachodniej